Игры в группе F на чемпионате мира 2010 года состоялись с 14 по 24 июня 2010 года. Группа состоит из сборных Италии, Парагвая, Новой Зеландии и Словакии.
В последнем Рейтинге сборных ФИФА итальянцы были на 5 месте, Парагвай на 23, Новая Зеландия на 79 и Словакия на 33-м месте.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе E, а команда, занявшая 2-е место сыграет с победителем группы E.

Самой успешной командой данной группы является сборная Италии, которая четыре раза выигрывала Чемпионат мира по футболу (1934, 1938, 1982, 2006). Парагвай участвовал 7 раз, из которых 3 раза достигал 1/8 финала. Новая Зеландия участвовала 1 раз в 1982, но не вышла из группы. Словакия является дебютантом чемпионатов мира в качестве независимого государства. Ранее Словакия входила в состав Чехословакии, которая участвовала в чемпионатах мира 8 раз, наивысшим достижением являлись выходы в финал в 1934 и 1962 годах.

Время указано местное (UTC+2)

Италия — Парагвай

Новая Зеландия — Словакия

Словакия — Парагвай

Италия — Новая Зеландия

Словакия — Италия

Парагвай — Новая Зеландия

Примечания 

Г